

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.

Китай 
 16-й год по эре правления луского князя Вэнь-гуна.
 Циский гун «не завоевал людских сердец».
 Весной луский посол Цзисунь Хан-фу (Цзисунь Син-фу) вёл переговоры с циским князем в Ян-гу, но безуспешно. В 6 луне, в день у-чэнь луский посол Сян Чжун (княжич Суй) заключил договор с циским князем в Ци-цю.
 В 5 луне луский гун был болен и не выходил в новолуние четыре раза.
 В 8 луне, в день синь-вэй умерла луская княгиня Цзян (Шэн-цзян).
 В 8 луне была разрушена башня Цюань-тай в Лу.
 В 8 луне царство Чу при помощи циньцев и басцев уничтожило княжество Юн.
 Чуский Чжуан-ван в течение первых трёх лет правления (614—611) не занимался государственными делами, проводил их в увеселениях. Затем он занялся делами, казнил несколько сот человек, ещё несколько сот продвинул по службе, привлёк к управлению У Цзюя и Су Цуна.
 В Сун был сильный голод, княжич Бао вёл раздачи голодающим.
 Князь Сун Чжао-гун (Чу-цзю) утратил доверие народа и был убит в 11 луне в Мэнчжу на охоте Вэй-бо, которого послала жена Сян-гуна. Ему наследовал младший брат, правитель города Сяомэн Бао-гэ (Вэнь-гун, эра правления 610—589).

Скончались 
 Псамметих I (род. 655 до н. э.) — египетский фараон

См. также

Примечания